Vojvodstvo Lotargija se može odnositi na :

Vojvodstvo Gornju Lotargiju
Vojvodstvo Donju Lotargiju